«Diego Muñoz» es el conjunto, del nombre propio Diego y el apellido Muñoz, que puede referirse a:

Personajes 
 Diego Muñoz Astorga (1990-), músico chileno
 Diego Muñoz de Saldaña  (9??-951), primer conde de Saldaña.
 Diego Muñoz Camargo  (1529-1599), historiador tlaxcalteca.
 Diego Muñoz-Torrero  (1761-1829), sacerdote, catedrático y político español.
 Diego Muñoz Cobos  (1854-1937), militar y político español.
 Diego Muñoz Valenzuela  (1956-), escritor chileno.
 Diego Muñoz Erenchun (1976-), actor chileno.